Beleg van Sas van Gent (1644) was een van de laatste belegeringen tijdens de Tachtigjarige Oorlog.
Beleg van Sas van Gent (1747) tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog.